BHA je zkratka s více významy:

 butylhydroxyanisol – syntetický antioxidant
 betahydroxykyselina – z anglického Beta hydroxy acid
 Baia de Caraquez – kód IATA letiště v Ekvádoru
 Buddha Air – nepálská letecká společnost (kód ICAO)